Slovo Marsyas má několik významů:

 Marsyás – satyr a velký hudebník z řeckých bájí
 Marsyas (hudební skupina) – legendární česká folkrocková skupina
 Marsyas (album) – debutové album stejnojmenné skupiny (1978)
 Athéna a Marsyás – slavné sousoší sochaře Myróna
 Marsyás a Apollón – slavný obraz Tiziana
 Marsyas a Apollón – píseň skupiny Marsyas 
 Music Analysis, Retrieval and Synthesis for Audio Signals
 Marsyas (nakladatelství) – české nakladatelství
 Marsyas čili na okraj literatury – soubor studií Karla Čapka o okrajových jevech a žánrech v literatuře.